Gill (unitat), unitat de volum del sistema anglosaxó d'unitats 
 Gill (Massachusetts), població dels Estats Units, a l'Estat de Massachusetts
 Personatges:
 André Gill, caricaturista francès 
 David Gill (Aberdeen, 1843 – 1914), astrònom escocès
 Quintin Gill (Burton-upon-Trent, Staffordshire, 1959), membre de la cambra baixa de l'Illa de Man 
 Theodore Nicholas Gill (1837 - 1914), ictiòleg, paleontòleg i bibliotecari estatunidenc
 Gill, personatge de la sèrie de videojocs de lluita Street Fighter, vegeu Street Fighter (saga de videojocs)